

Mitologia greca

Variante femminile 
 Ifi – figlia di Teletusa e di Ligdo. Cambiò sesso e sposò Iante
 Ifi – figlia di Tespio e madre di Celeustanore avuto da Eracle
 Ifi – figlia di Peneo e madre di Salmoneo, il figlio di Eolo a sua volta figlio di Elleno
 Ifi – abbreviativo di Ifianassa o di Ifigenia

Variante maschile 
 Ifi – padre di Ligdo, a sua volta padre della Ifi soprastante
 Ifi – pastore di Cipro, innamorato di Anassarete e non ricambiato si uccise
 Ifi – figlio di Alettore e padre di Eteoclo e di Evadne, che fu moglie di Capaneo
 Ifi – figlio di Stenelo e fratello di Euristeo fu ucciso da Eete nella Colchide
 Ifi – guerriero di Tebe ucciso da Acamante nella saga I sette contro Tebe
 Ifi – abitante di Sciro, fu catturato da Achille e dato a Patroclo come schiavo

Società 
 IFI (Istituto finanziario industriale) – società italiana del Gruppo FIAT, ora Exor
 IFI (Istituzioni finanziarie internazionali) – Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e Fondo Monetario Internazionale